Pearson je priimek več oseb:
 Karl Pearson (1857-1936), angleški matematik in filozof
 Leaster Pearson (1897-1972), kanadski politik in diplomat